Baranow puede hacer referencia a:

 Baranow, Edmonton, un barrio de Edmonton, Canadá.
 Baranów Sandomierski, una ciudad y un castillo en el Voivodato de Subcarpacia (sureste de Polonia).
 Baranów, Voivodato de Gran Polonia, un pueblo en el centro-oeste de Polonia.
 Baranów, voivodato de Lublin, antigua ciudad y shtetl
 Baranów, condado de Grodzisk Mazowiecki en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Baranów, condado de Lipsko en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Baranów, condado de Busko en el voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Baranów, condado de Kazimierza en el voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Gmina Baranów (desambiguación), municipios de Polonia.

Enlaces externos